Saratow beschreibt:

die russische Stadt, siehe Saratow
den Flughafen der Stadt, siehe Flughafen Saratow
den gleichnamigen Oblasten, siehe Oblast Saratow 
den Stadtkreis in Russland, siehe Stadtkreis Saratow
den Eishockeyklub der Stadt, siehe Kristall Saratow
BDK-10, ein russisches Landungsschiff der Alligator-Klasse

Siehe auch:

Drama-Theater Saratow
Brücke von Saratow
Neue Brücke von Saratow
Staatliche Universität Saratow
Baukolleg Saratow
Awtodor Saratow
PFK Sokol Saratow
 Saratowski